Tropa ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tropa (Alfredo Ricardo Rezende Tropa; * 1939), portugiesischer Filmregisseur
 Rūta Irbe Tropa